Karlsøy est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Troms og Finnmark.

Localités 
 Burøysund () ;
 Dåfjorden () ;
 Finnkroken () ;
 Gammnes () ;
 Grunnfjorden () ;
 Hamre () ;
 Hansnes () ;
 Helgøy () ;
 Hessfjord () ;
 Kammen () ;
 Karlsøy ;
 Kristoffervalen () ;
 Mikkelvik () ;
 Nordeidet () ;
 Rebbenes () ;
 Slettnes () ;
 Stakkvik () ;
 Steinnes () ;
 Torsvåg () ;
 Vannareid () ;
 Vannavalen () ;
 Vannvåg ().

Commune dans le comté de Troms